Van de Goor ist der Familienname folgender Personen:
 Bas van de Goor (* 1971), niederländischer Volleyballspieler
 Mick van de Goor (* 1973), niederländischer Volleyballspieler